Skeleton est un nom commun ou un nom propre anglais, signifiant « squelette », qui peut désigner :

Informatique 
 Le skeleton désigne un composant logiciel situé sur le serveur, qui prend en charge la mise en œuvre par l'objet ciblé, de traitements invoqués par un objet distant (le stub) ; il est utilisé dans les technologies d'appel distant d'objets (ORB, RMI), 
 Skeleton est le nom d'un framework de Responsive Web Design.

Sport 
 Le skeleton est un sport d'hiver individuel de glisse, qui se pratique dans un couloir de glace étroit en descente.

Musique 
 Skeletons, groupe de musique new-yorkais.

Skeletons, un album de Wednesday 13,
Skeletons, une chanson de Stevie Wonder sortie en 1987, issue de l'album Characters,
Skeletons, la chanson représentant l'Azerbaïdjan au Concours Eurovision de la chanson 2017

Audiovisuel 
Skeletons (Saugatuck) de 1997,
Skeletons, film réalisé en 2010 par Nick Whitfield.